Gandolfo ist der Name:

 eines Bischofs von Reggio nell’Emilia (1066–1082)
 Gundulf (Bischof) († 1108), Bischof von Rochester und normannischer Baumeister
 Antonino Gandolfo (1841–1910), italienischer Maler auf Sizilien
 Giuseppe Gandolfo (1792–1855), italienischer Maler auf Sizilien
 des Castel Gandolfo